KTF (Korea Telecom Freetel, , KOSPI: KTF) () — южнокорейская телекоммуникационная компания, сцеализирующаяся на мобильных телефонах. С 1999 имеет бизнес за пределами Кореи. В настоящее время генеральным директовром является Cho Young-Chu. Компания имеет 12 миллионов абонентов в Южной Корее.

В 2003 году компания KTF получила заказ от индонезийской фирмы PT Mobile-8 Telecom на оказание консалтинговых услуг. KTF также подписал контракт на поставку своей технологии —  CDMA network management system и инвестировал US$10 миллионов в индонезийского провайдера.

Кампания завершила первую часть контракта на поставку технологии CDMA network для фирмы Reliance в Индии на сумму US$2.650.000.

KTF также имеет 25 % акций компании CEC Mobile в КНР, после того как инвестировал 4.5 миллиарда южнокорейских вон в 2002. Два основных держателя акций KTF — KT (52.99 %) и NTT DoCoMo (10.03 %). KTF также является спонсором профессиональной StarCraft команды.

См. также 
 Экономика Южной Кореи
 SK Telecom
 LG Telecom
 Korea Telecom
 U Mobile
 Starcraft в Южной Корее
 KT Corporation

Ссылки 
 KTF Официальный сайт